Namba – quartiere di Osaka
 3320 Namba – asteroide della fascia principale
 Daisuke Namba – terrorista giapponese
 Yasuko Namba – alpinista giapponese

Pagine correlate 

 Stazione di Namba (disambigua)